Il singolare  del Danish Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Lucie Šafářová 6–1, 6–4 .

Teste di serie

  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Klára Zakopalová  (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands  (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (finale)

  Barbora Záhlavová-Strýcová  (secondo turno)
  Anastasija Sevastova  (primo turno)
  Jelena Dokić  (primo turno)
  Alberta Brianti  (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Danish Open 2011